Kerschek ist der Familienname folgender Personen:

 
 Hans Kerschek (1932–1995), deutscher Journalist und Schriftsteller, inoffizieller Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit
 Sven Kerschek (* 1973), deutscher Musiker
 Wolf Kerschek (* 1969), deutscher Musiker und Komponist, Professor an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg